Mohler ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Mohler (* 1959), US-amerikanischer baptistischer Theologe und Autor
 Armin Mohler (1920–2003), Schweizer Publizist
 Blake Mohler (* 1995), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Hans Mohler (1919–2021), Schweizer Mittelschullehrer und Schriftsteller
 Irene Mohler (* 1939), deutsche Bühnen- und Fernsehschauspielerin
 Joggi Mohler (1590–1653), Schweizer Müller, Gastwirt und Bauernführer
 Ludwig Arnold Mohler (1883–1943), deutscher Kirchenhistoriker
 Nicola Mohler (* 1987), Schweizer Tischtennisspieler
 Orren C. Mohler (1908–1985), US-amerikanischer Astronom
 Philipp Mohler (1908–1982), deutscher Komponist
 Wilhelm Mohler (1911–2008), Schweizer Geologe

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mohler (Idaho)
 Mohler (Nebraska)
 Mohler (Oregon)
 Mohler (Washington)

Mohler steht für:
 Mohler & Degress, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 (2528) Mohler, Asteroid des äußeren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Möhler
 Moler